Haircut (englisch für: „Haarschnitt“) steht für:

 einen US-amerikanischen Film, siehe Haircut (Film)
 die britische Band Haircut 100
 ein in der Finanzwirtschaft vielfach benutzter Begriff:
 bei Umschuldungsmaßnahmen,
 als Synonym für Schuldenerlass oder
 als Synonym für Beleihungsgrenze
Siehe auch:
 Shave and a Haircut